Ce nom correspond à deux amphibiens :

Hyla proboscidea Taylor, 1948 est synonyme de Charadrahyla taeniopus (Günther, 1901)
Hyla proboscidea Brongersma, 1933 est synonyme de Scinax proboscideus (Brongersma, 1933)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae